Gibbon kan syfta på:

 Gibbon – en familj apor, se Gibboner

Orter 
 Gibbon, Minnesota, USA
 Gibbon, Nebraska, USA

Personer 
Edward Gibbon (1737–1794)
Edward Gibbon Wakefield (1790–1862)
Edward Howard-Gibbon (1799–1849)
Lewis Grassic Gibbon (1901–1935)
 Perceval Gibbon (1879–1926), brittisk journalist och novellförfattare

Se även 
Gibbons (auktor)

Engelska efternamn